Бацање кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2008. у Валенсији одржано је 7. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.

Титулу освојену на Светском првенству 2006. бранио је Рис Хофа из САД.

Земље учеснице 
Учествовао је 21 такмичар из 20 земаља.

  (1) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
6. март 2008. године.

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре почетка првенства (6. марта 2008), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2008.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 20,20 м (КВ), коју је испунило 8 такмичара.,

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2008. године у 17:49.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2008. на сајту ИААФ 
 Резултати у бацању кугле за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани